

Astronomia 
 11673 Baur – asteroide della fascia principale

Design 
 Baur – carrozzeria di Stoccarda specializzata nella trasformazione in cabriolet di autovetture (nella maggior parte dei casi berline) già completate e assemblate

Persone 
 André Baur (...–...) – schermidore francese
 Ferdinand Christian Baur (1792-1860) – teologo tedesco
 Gracia Baur (1982) – cantante tedesca
 Hans Baur (1897-1993) – generale tedesco delle SS
 Harry Baur (1880-1943) – attore francese
 Henri Baur (1872-1932) – tiratore di fune, lottatore, discobolo e multiplista austriaco
 Johann Martin Baur (1930-2007) – astronomo tedesco
 Johann Wilhelm Baur (1607-1640) – pittore tedesco
 Michael Baur (1969) – allenatore di calcio austriaco
 Patrick Baur (1965) – ex tennista tedesco
 Renè Baur (1985) – preparatore atletico, allenatore di hockey su ghiaccio ed ex hockeista su ghiaccio italiano
 Ruedi Baur (1956) – designer francese
 Sebastian Baur (1878-1947) – compositore e direttore d'orchestra austriaco naturalizzato italiano